В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Моніка Селеш здобула титул, у фіналі перемігши Мері Джо Фернандес 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Моніка Селеш (переможниця)
  Мері Джо Фернандес (фінал)
  Зіна Гаррісон (2-ге коло)
  Катарина Малеєва (чвертьфінал)

 Відсутня
 Сандра Чеккіні (півфінал)
 Сьюзен Слоун (1-ше коло)
 Мерседес Пас (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1991